Château d'Ardenne, en Charente, France
 Château d'Ardennes, en Maine-et-Loire, France
 Château royal d'Ardenne, à Dinant, en Belgique